

Ирландия 
 Уэстпорт — город в Ирландии.
 Уэстпорт — конечная железнодорожная станция на линии Дублин-Вестпорт.

Канада 
 Уэстпорт — деревня в провинции Онтарио.

США 
 Уэстпорт — американский город в округе Поп, штат Миннесота.
 Уэстпорт — тауншип в округе Поп, Миннесота.

Шотландия 
 Уэст-Порт — улица в старой части Эдинбурга, Шотландия.